Charles Morris puede referirse a:

 Charles William Morris (1901-1979), filósofo y semiótico estadounidense;
 Charles H. Morris (n/d), empresario estadounidense, fundador de Morris Communications y Morris Multimedia;
 Charles W. Morris (n/d), boxeador británico.